Вијетнамски се може односити на:
Вијетнамски језик, један од  вијет-муонг аустроазијских језика.
Вијетнам, најисточнија земља Индокинеског полуострва у Југоисточној Азији.
Вијетнамци, азијска етничка група.